Auburn (engl. für „Rotbraun“) steht für:

Orte:

in Australien:
 Auburn City, Verwaltungsgebiet von Sydney, New South Wales
 Auburn (New South Wales), Stadtteil von Sydney
 Auburn (Victoria), Stadtteil von Melbourne
 Auburn (South Australia), Ort in South Australia

in Kanada:
 Auburn (Nova Scotia)
 Auburn (Ontario)
 Auburn (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Auburn (Alabama), im Lee County
 Auburn (Arkansas), im Sebastian County (nicht mehr existent)
 Auburn (Colorado), im Weld County
 Auburn (Delaware), im New Castle County
 Auburn (Florida), im Okaloosa County
 Auburn (Georgia), im Barrow County
 Auburn (Illinois), im Sangamon County
 Auburn (Indiana), im DeKalb County
 Auburn (Iowa), im Sac County
 Auburn (Kalifornien), im Placer County
 Auburn (Kansas), im Shawnee County
 Auburn (Kentucky), im Logan County
 Auburn (Maine), im Androscoggin County
 Auburn (Maryland), im Prince George’s County
 Auburn (Massachusetts), im Worcester County
 Auburn (Michigan), im Bay County
 Auburn (Lee County, Mississippi)
 Auburn (Lincoln County, Mississippi)
 Auburn (Missouri), im Lincoln County
 Auburn (Nebraska), im Nemaha County
 Auburn (New Hampshire), im Rockingham County
 Auburn (New Jersey), im Salem County
 Auburn (New York), im Cayuga County
 Auburn (North Carolina), im Wake County
 Auburn (North Dakota), im Walsh County
 Auburn (Ohio), im Butler County
 Auburn (Oregon), im Baker County (nicht mehr existent)
 Auburn (Pennsylvania), im Schuylkill County
 Auburn (Rhode Island), im Providence County
 Auburn (South Carolina), im Darlington County
 Auburn (Texas), im Ellis County
 Auburn (Virginia), im Fauquier County
 Auburn (Washington), im King County
 Auburn (West Virginia), im Ritchie County
 Auburn (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Auburn (Town, Fond du Lac County), Town(ship) in Wisconsin
 Auburn (Wyoming), im Lincoln County
 Auburn Corners (Ohio)
 Auburn Four Corners (Pennsylvania)
 Auburn Heights (Michigan)
 Auburn Junction (Indiana)
 Auburn Plains (Maine)

Personen:
 David Auburn (* 1969), US-amerikanischer Bühnen- und Drehbuchautor

Sonstiges:
 Auburn (Sängerin) (Jessica Auburn Williams), US-amerikanische Sängerin
 Auburn Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1937)
 Auburn Motor Chassis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912–1915)
 Auburn-Cord-Duesenberg Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1967–1981)
 Auburn Speedster, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1973)
 Auburn Motor Car Co., ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Auburn Cord Duesenberg Automobile Museum, US-amerikanisches Museum
 Auburn Brook, Fließgewässer im Wayne County, Indiana
 Auburn Lake Creek, Fließgewässer im Fond du Lac County, Wisconsin
 Auburn Lake, See im Fond du Lac County, Wisconsin
 Auburn Drain, Kanal im Bay County, Michigan
 Auburn Group Mine, Mine im San Juan County, Colorado
 Auburn Mine, Mine im Pershing County, Nevada
 Auburn Pit, Mine im St. Louis County, Minnesota
 Auburn State Recreation Area, Park im Placer County, Kalifornien
 Auburn State Wildlife Area, Park im Geauga County, Ohio
 Auburn University, Universität in Alabama
 Auburn University Historic District, Park im Lee County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Auburn Button Works and Logan Silk Mills, in Auburn, New York, ID-Nr. 07001014
 Auburn Cord Duesenberg Automobile Facility, in Auburn, Indiana, ID-Nr. 78000029
 Auburn House, in Towson, Maryland, ID-Nr. 75000869
 Auburn Mills HistoricDistrict, in Yorklyn, Delaware, ID-Nr. 80000939
 Auburn Players Theater, in Auburn, Alabama, ID-Nr. 73000351
 Auburn Post Office, in Auburn, Washington, ID-Nr. 00000407
 Auburn University Historic District, in Auburn, Alabama, ID-Nr. 76000338
 Auburn-Harpswell Association Historic District, in South Harpswell, Maine, ID-Nr. 85000615
 Auburn-Lewiston Airport Paleoindian District, in Auburn, Maine, ID-Nr. 85003732

Siehe auch:
 Auburn Center
 Auburn Hills
 Auburn Township
 Mount Auburn
 Aborn